San Hugo puede referirse a:

Santos 
 San Hugo de Rouen (o Hugo de Champaña), santo y obispo franco del . 
 San Hugo de Grenoble (o Hugo de Châteauneuf), religioso y santo del . 
 San Hugo de Lincoln, santo inglés y monje cartujo del .

Otras acepciones 
 San Hugo en el refectorio de los Cartujos, obra del 1655 del pintor español Francisco de Zurbarán.